Zauzich ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Karl-Theodor Zauzich (1939–2021), deutscher Ägyptologe
 Maria-Christine Zauzich (1944–2009),  deutsche Journalistin

Familienname
Deutscher Personenname